Bosmans est un patronyme d'origine néerlandaise

Patronyme 
 André Bosmans, peintre et poète belge
 Constant Bosmans (1851-1936), architecte belge
 Evelien Bosmans, (1989- ), actrice belge néerlandophone ;
 Félicien Bosmans, Joseph Bosmans et Jozef Bosmans, membres de la Chambre des représentants de Belgique durant la  (1988-1991)
 Henri Bosmans (1852- 1928), historien belge des mathématiques
 Henriëtte Bosmans (1895-1952), pianiste et compositrice néerlandaise
 Jacques Bosmans (1783-1862), homme politique belge
 Johanna Bosmans, coureuse cycliste belge
 Maria Bosmans (), épouse de Cornelius Kiliaan
 Phil Bosmans (1922-2012), prêtre et écrivain belge néerlandophone
 Serge Bosmans, scénariste belge de bandes dessinées, connu sous le pseudonyme « Bosse »
 Tom Bosmans (1994-), coureur cycliste belge 
 Wietse Bosmans (1991-), coureur cycliste (cyclo-cross) belge

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais